Transvaalbuurt
 Transvaalwijk (Baarn)
 Transvaalwijk (Haarlem)
 Transvaalwijk (Leeuwarden)